Сундук мертвеца:

 Сундук мертвеца — один из островов Британских Виргинских островов (Dead Chest Island, British Virgin Islands).
 Сундук мертвеца — остров в Пуэрто-Рико (Isla de Caja de Muertos, Puerto Rico).
 Сундук мертвеца — пиратская песенка.
 Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца — художественный фильм 2006 года.
 Сундук мертвеца — одноименный предмет в фильме «Пираты Карибского моря».